Prozesswert steht für:
 Regelgröße, Istwert im Regelkreis
 Streitwert, monetärer Ausdruck des Prozessgegenstands im Gerichtsverfahren